CKS steht als Abkürzung für:

 Cluster-Kopfschmerz
 Flughafen CKS, siehe Flughafen Taiwan Taoyuan
 Kalitta Air, US-amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Colonel-Knight-Stadion, Eisstadion des EC Bad Nauheim

Abkürzung